Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die PTT Thailand Open 2015 des Damentennis in Pattaya. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 8. und 9. Februar 2015 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015